Петнік — село у повіті Караш-Северін, у складі комуни Ябланіца.

 Петнік — село в общині Беране.